Дмитрий Стрельников:
 Стрельников, Дмитрий Александрович (род. 1969) — российский писатель, биолог и журналист.
 Стрельников, Дмитрий Александрович (1881—1964) — русский, советский учёный, специалист в области горного дела.